Beri Gonpa bezeichnet folgende Klöster des tibetischen Buddhismus:

 Beri Gonpa (Gelug), der Gelug-Schule
 Beri Gonpa (Nyingma), der Nyingma-Schule